Анна Аркатова (род. 1962, Рига, Латвийская ССР) — , , . Обозреватель журнала «Pshychologies», колумнист журнала «Медведь».

Биография 
Окончила школу в Кировограде, филологический факультет Латвийского университета и Литературный институт. Работала редактором, писала тексты для детского музыкального театра и для детских телепрограмм. Публиковалась в журналах «Знамя», «Арион», «Новая Юность», «Новый мир», «Октябрь», «Интерпоэзия», «Дружба народов», «Современная поэзия» и др.

Член Союза писателей Москвы. Живёт в Москве.

Отзывы 

Стихи Анны Аркатовой в большинстве своем отмечены печатью непосредственности — иногда подкупающе откровенной, иногда наивной, а порою оборачивающейся необязательностью. Стихотворение целиком располагается в монологичном пространстве рассуждения о себе изнутри и снаружи, попытки судить о происходящем в мире помимо авторского сознания практически отсутствуют либо даны иронически

Библиография 
 1997 — «Без билета» (М, Молодая гвардия)
 2004 — «Внешние данные» (Спб, «Летний сад»)
 2007 — «Знаки препинания» (М., «Русский гулливер»)
 2012 — «Прелесть в том» (М., «Воймега»)
 2017 — «Стеклянное пальто», сборник стихов, (М., «Воймега»)

Премии и награды 
 2006 — Лауреат Международного Волошинского конкурса
 2012 — Дипломант премии «Московский счет»

Рецензии и полезная информация 
 Страница в Журнальном зале
 Страница в Читальном зале
 Рецензия в «Независимой газете»
 Рецензия на сайте «Культурная инициатива»
 Страница на сайте «Литературное радио».

Примечания 

Члены Союза писателей Москвы